Zilpa was een van de vrouwen van Jakob. Zij was een slavin van Laban. Hij gaf Zilpa aan zijn dochter Lea toen ze met Jakob trouwde. Toen Lea geen kinderen meer kon krijgen gaf ze Zilpa aan Jakob als vrouw. Zij gaf hem twee zonen: Gad en Aser.

Stamboom

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel